Франц Карл Иосиф Австрийский (; ) — эрцгерцог Австрийский, из династии Габсбург-Лотарингских, отец двух императоров (Австрии и Мексики) и дед эрцгерцога Франца Фердинанда.

Биография 
Родился в Вене, второй сын императора Франца II и его жены Марии Терезы, принцессы Королевства Обеих Сицилий.

В детстве его считали возможным будущим преемником, в течение некоторого времени существовала обеспокоенность тем, что его старший брат Фердинанд не сможет принять правительство. Сам Франц Карл был недостаточно ярким и привлекательным для светского общества человеком. Вместе с тем он интересовался искусством и культурой, проявил себя как меценат театра в Бад-Ишле, Верхнеавстрийского провинциального музея в Линце и других различных культурных учреждений.

4 ноября 1824 года в Вене он женился на Софии Баварской, дочери короля Баварии Максимилиана I и его второй жены Каролины Баденской. Напористый, энергичный и амбициозный характер эрцгерцогини вынудил Меттерниха, опасавшегося утратить власть, убедить императора Франца II не исключать Фердинанда из очереди наследования и устроил брак того на принцессе Марии Анне Савойской. Это решение во многом поспособствовало накалу неприязни между Софией и Меттернихом.

Франц Карл был нечестолюбивым и вообще неактивным человеком, тем не менее он входил в Совет, который управлял государством вследствие неспособности к государственной деятельности его старшего брата императора Фердинанда I с 1835 по 1848 год, но значительной роли в принятии решений не играл. По настоянию жены, он отказался от своих претензий на трон после отречения Фердинанда 2 декабря 1848 года, разрешив их самому старшему сыну Францу Иосифу стать императором Австрии. Эрцгерцог Франц Карл умер в Вене в 1878 году, спустя шесть лет после смерти жены.

29 августа 1835 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

Образ в кино 
 «» (немой, Германия, 1929), реж. Лупу Пик. В роли Франца Карла Австрийского — актёр Макс Кауфман.
 "Сисси" (1955) и его продолжения "Сисси — молодая императрица" и "Сисси. Трудные годы императрицы", реж. Эрнст Маришка. В роли Франца Карла — актер Эрих Никовиц.

Дети 
В браке с Софией Баварской у Франца Карла родилось пятеро детей:
 Франц Иосиф I (18 августа 1830 — 21 ноября 1916), император Австрии.
 Максимилиан (6 июля 1832 — 19 июня 1867), император Мексики.
 Карл Людвиг (30 июля 1833 — 19 мая 1896), эрцгерцог Австрийский, отец Франца Фердинанда и дед Карла I, последнего императора Австрии.
 Мария Анна (27 октября 1835 — 5 февраля 1840)
 Людвиг Виктор (15 мая 1842 — 18 января 1919), эрцгерцог Австрийский

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Эрцгерцоги Австрийские